Ryhope är en ort i Sunderland i Storbritannien. Den ligger i grevskapet Tyne and Wear och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Ryhope ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ryhope är platt. Havet är nära Ryhope österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ryhope. Runt Ryhope är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sunderland,  km norr om Ryhope. Runt Ryhope är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tyne and Wear
Sunderland